Jan de Roos (artiest) (1896-1979), Nederlands straatartiest
 Jan Roos (mediapersoonlijkheid) (1977), Nederlands mediapersoonlijkheid
 Jan Roos (Engelandvaarder)
 Jan Roos (schaatser) (1916), Nederlands langebaanschaatser
 Jan Roos (schilder) (1591-1638), Vlaams-Italiaans schilder

Zie ook 
 Jan de Roos (doorverwijspagina)